Сливицкий — фамилия:
 Сливицкий, Валентий Валентьевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 5963; 3 декабря 1839.
 Сливицкий, Владимир Иванович (1876—1957) — советский учёный-правовед, профессор Харьковского юридического института.
 Сливицкий, Константин Иванович (187? — 1942) — начальник штаба крепости Кушка (1905), штабс-капитан.
 Сливицкий, Юлий Валентинович — Георгиевский кавалер; капитан; № 4542; 3 сентября 1831.
 Сливицкий, Юзеф (1867—1944) — польский актёр театра и кино, режиссёр.

См. также